Theli peut désigner :
 Theli,  le nom du grand dragon d'après le Sefer Yetsirah ;
 ''Theli est le cinquième album du groupe suédois de death metal symphonique Therion, publié le .